Нижанківський — українське прізвище.

Персоналії 
 Нижанківський Амбросій Юліанович — актор.
 Нижанківський Богдан Амбросійович — поет.
 Нижанківський Йосиф — священик УГКЦ, батько Остапа, Олександра.
 Нижанківський Нестор Остапович — композитор, піаніст, музичний критик.
 Нижанківський Омелян Петрович — український органіст і композитор.
 Нижанківський Остап Йосипович — композитор, диригент, громадський діяч.
 Нижанківський Олександр Йосипович — оперний співак (бас).
 Нижанківський Степан Остапович (1897—1931) — політичний діяч, член УВО та ОУН.

Див. ткож 
 Нижанківський деканат

Примітки 

Українські прізвища